Назарій Ярославович Стегніцький ( 10 травня 2002, Львів, Україна) — український футболіст, воротар галицьких «Карпат».

Футболісти «Карпат» (Галич)